Le tournoi de tennis de Sicile 2006 s'est déroulé du  au  sur la terre battue de Palerme en extérieur.

Faits marquants 
 Après avoir échoué en finale lors des 2 éditions précédentes, l'Italien Filippo Volandri remporte son  en simple face à Nicolás Lapentti.
 En double, Martín García et Luis Horna remportent le titre face aux Polonais Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sicile
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
Sport en Italie en 2006
Tennis en septembre 2006
Tennis en octobre 2006